Markaz-e Woluswalī-ye Āchīn är en ort i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Nangarhar, i den östra delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Kabul. Markaz-e Woluswalī-ye Āchīn ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Markaz-e Woluswalī-ye Āchīn är kuperad. Den högsta punkten i närheten är Lakaṟaī Sar,  meter över havet,  kilometer söder om Markaz-e Woluswalī-ye Āchīn. Det finns inga andra samhällen i närheten.

Omgivningarna runt Markaz-e Woluswalī-ye Āchīn är i huvudsak ett öppet busklandskap. Runt Markaz-e Woluswalī-ye Āchīn är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Nangarhar (provins)